Скрипки — топоним.

Россия 
 Скрипки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Скрипки — деревня в Себежском районе Псковской области, МО Себеж.

Украина 
 Скрипки — деревня в Васильковском районе Киевской области.

См. также 
 Скрипка
 Скрипкин